Urschel ist der Familienname folgender Personen:

 John Urschel (* 1991), kanadischer ehemaliger American-Football-Spieler und Mathematiker
 Reinhard Urschel (* 1952), deutscher Journalist und Buchautor